Gâtinais es un antiguo condado y una Región natural de Francia que se extiende sobre el territorio de los  departamentos de Loiret (región de Centre-Val de Loire), Sena y Marne y de Essonne (Ile-de-France) e Yonne (Borgoña-Franco Condado) ). El Gâtinais se extiende entre el Sena y el Loira e incluye, en particular, las ciudades de Fontainebleau, Nemours, Montargis, Gien y Briare.

Antiguas provincias de Francia